Skids, mot anglais signifiant "dérapages", peut désigner :

 un personnage de la série télévisée d'animation Transformers : Skids
 un personnage de l'univers Marvel : 
 un groupe de punk rock et de new wave britannique : The Skids.